Terco ima više značenja:
 Terco (Alesandrija)
 Terco (Pavija)
 Terco (Potenca)
 Terco (Udine)